Еріх () — німецьке чоловіче ім'я та прізвище. Є південно-германським різновидом північно-германського (скандинавського) імені Ерік.

Носії
 Еріх (герцог Фріульський)
 Еріх Альфред Гартманн
 Еріх Вайнерт
 Еріх Гепнер
 Еріх Кох
 Еріх Лясота
 Еріх Людендорф
 Еріх фон Манштейн
 Еріх Марія Ремарк
 Еріх Редер 
 Еріх Фромм

Див. також
 Ерік
 Еріка

Німецькі імена